Einheitslokomotive bezeichnet:
Einheitsdampflokomotive, im Auftrag der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zwischen 1925 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut
Einheitselektrolokomotive, von der Deutschen Bundesbahn nach dem Zweiten Weltkrieg beschafft